Johan Eneroth kan avse:

 Johan Eneroth (1840–1917), kronofogde och riksdagsledamot.
 Johan Eneroth (född 1955), militär.